РВК:

 Районный военный комиссариат (Райвоенкомат, РВК) — орган местного военного управления в СССР, а затем в республиках бывшего СССР, ответственный за военно-мобилизационную и учётно-призывную работу в районе.
 Российская венчурная компания (ОАО «Российская венчурная компания», ОАО «РВК») — институт развития, созданный в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2006 года с целью стимулирования создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования, развития инновационных отраслей экономики и продвижения на международный рынок российских наукоёмких технологических продуктов.